Nábis, rei de Esparta, um usurpador.
 Les Nabis, grupo de artistas parisienses do final do século XIX.
 Nabis, gênero biológico.

Nabis